Марк Дакаскос () је амерички глумац, рођен 26. фебруара 1964. године у Хонолулоу (Хаваји).

Филмографија

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1964.
Амерички глумци